MGH steht für:
 Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn, ehemaliges Unternehmen, welches in erster Linie dampfbetriebene Maschinen produziert hat
 Massachusetts General Hospital, ältestes und größtes Lehr- und Forschungskrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Harvard University in Boston, USA
 Mehr-Generationen-Haus (auch Mehrgenerationenhaus geschrieben), ein Haus oder Gebäude, das generationenübergreifend als Wohnraum oder offener Treff genutzt wird 
 Messer, Gabel, Herz, österreichisches Unterhaltungsmagazin
 Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte hießen vor 1926 die Hamburgischen Geschichts- und Heimatblätter (HGH) des Vereins für Hamburgische Geschichte (VHG), siehe Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
 Monumenta Germaniae Historica, Editionsreihe für mittelalterliche Quellen sowie mediävistisches Forschungsinstitut
 Bahnhof Gaimersheim nach DS 100
 Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft, siehe Liste von Unternehmen der Stadt München

MGH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Main-Tauber-Kreis (für Bad Mergentheim)

MgH steht für:
 Magnesiumhydride, auch ([MgH])n, anorganische Legierungen aus Magnesium und Wasserstoff (salzartige Metallhydride)

Abkürzung